Team 3D — киберспортивная организация из США, основанная в 2002 году. Начиная с 2007 года, все подразделения и игроки начали выступать под новым названием 3D.NY. Это одна из самых известных киберспортивных команд мира, её игроки дважды становились чемпионами мира по версии WCG в 2004 и 2005 годах.

Team 3D является одним из основателей G7 Teams.

История 
Team 3D была основана в апреле 2002 года как лучшая киберспортивная организация, включающая в себя лучших игроков Северной Америки. У истоков команды стоял, да и сейчас занимает своё место менеджер — Крэиг «Torbull» Левин. Поиграв довольно большое время в Counter-Strike, он познал всю ситуацию изнутри.

Наученный горьким опытом других менеджеров, Крэиг мечтал о создании такой команды, где играли бы самые лучшие игроки, а поддерживалась бы она большими корпорациями, которые смогут вложить деньги в киберспорт. Глядя на то, чего он смог добиться на сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что у Крэига это получилось и команда из Техаса по праву считается одной из лучших в мире.

Пересев в 2005 году на Counter-Strike: Source, ребята смогли стать лучшими и в этой игре, выиграв WCG, проходящий в Сингапуре. В этом году команда заработала на одних только выигрышах крупных турниров и шоу-матчах по всему миру 2,000,000 $, что подтверждает её статус одной из лучших команд на планете.

Название было выбрано не случайно. Игроки заявляют, что оно расшифровывается как: Desire, Dedication, Discipline — мечта, преданность, дисциплина. Чтобы достичь успехов в киберспорте, да и в любом другом виде спорта необходимо следовать именно этим трем пунктам. И с ними, пожалуй, трудно спорить в этом. Только путём усиленных тренировок и постоянного совершенствования они смогли достичь всех тех высот, титулов и званий, что имеют ныне.

Составы дивизионов

Достижения

Counter-Strike 

 Counter-Strike — с 2001 по 2003 год, с 2006 год по настоящее время
 *Counter-Strike: Source — 2005 год
 **Counter-Strike: Condition Zero — 2004 год

См. также 
 World Cyber Games
 Electronic Sports World Cup
 Киберспорт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team 3D

Киберспорт в США